Ženská dvouhra Viking International Eastbourne 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. V roce 2020 se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla česká světová desítka Karolína Plíšková, kterou v úvodním kole vyřadila italská kvalifikantka Camila Giorgiová. Bodová ztráta znamenala, že Plíšková poprvé od září 2016 vypadla z první světové desítky žebříčku WTA. V něm nepřetržitě figurovala 230 týdnů, což za Halepovou představovalo druhé nejdelší období mezi aktivními tenistkami. 

Vítězkou se stala Lotyška Jeļena Ostapenková, jež ve finále zdolala Estonku Anett Kontaveitovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Až ve třetím vzájemném duelu tak soupeřku přehrála. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první na trávě. Ostapenková se v Eastbourne stala třetí šampionkou startující na divokou kartu po Monice Selešové v roce 1996 a Julii Halardové-Decugisové v roce 2000.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Viking International Eastbourne 2021